Als Kabinett Carstensen werden folgende Landesregierungen Schleswig-Holsteins unter Ministerpräsident Peter Harry Carstensen (CDU) bezeichnet:
 Kabinett Carstensen I, 2005–2009, eine große Koalition aus CDU und SPD
 Kabinett Carstensen II, 2009–2012, eine schwarz-gelbe Koalition aus CDU und FDP